O nome Nangka foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste entre 2003 e 2009.

Tempestade tropical Nangka (2003) - tempestade tropical que afetou as Filipinas e o Taiwan. No entanto, não há impactos relatados.
Tempestade tropical Nangka (2009) - tempestade tropical que afetou as Filipinas e o sudeste da China, causando pelo menos 21 mortes no Arquipélago Filipino.

Desambiguação